Шахгильдян — фамилия:

 Шахгильдян, Ваган Ваганович (1935—2012) — советский и российский ученый в области радиотехники.
 Шахгильдян, Ваган Петрович (1901—1938) — советский партийный и государственный деятель, отец Вагана и Иосифа Шахгильдян.
 Шахгильдян, Иосиф Васильевич (1932—2013) — советский и российский ученый-медик.

См. также 
 Шахгельдян
 Шайгильдино